Székely András (1909–1943) úszó
 Székely András (1925–1997) földrajztudós
 Székely András (1929) zenetörténész, újságíró, zenei rendező
 Székely András (1942–2012) Munkácsy-díjas művészettörténész
 Székely András végvári katona Nagyvárad 1598-as ostromának idején